Веласко () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Бернардіно Фернандес де Веласко — голова уряду Іспанії
 Домінґа Веласко — мексикансько-американська супердовгожителька
 Карлос Веласко Карбальйо — іспанський футбольний арбітр
 Конча Веласко — іспанська акторка
 Кріс Веласко — американський композитор відеоігор і кіно
 Мансуето Веласко — філіппінський актор і боксер
 Маріем Веласко — венесуельська модель
 Роель Веласко — філіппінський боксер
 Хосе Марія Веласко Ібарра — президент Еквадору
 Хосе Мігель де Веласко Франко — президент Болівії
 Хуан Веласко:
 Хуан Веласко Дамас — іспанський футболіст
 Хуан Самбудіо Веласко — іспанський футболіст

Іспанські прізвища